Carville ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Peter Carville (1885–1956), amerikanischer Politiker, Mitglied im Senat der Vereinigten Staaten
 James Carville (* 1944), politischer Berater, Moderator und Kritiker

Orte in Frankreich:
 Carville (Calvados), ehemalige Gemeinde im Département Calvados, Normandie
 Carville-la-Folletière, Gemeinde im Département Seine-Maritime, Normandie
 Carville-Pot-de-Fer, Gemeinde im Département Seine-Maritime, Normandie

in den Vereinigten Staaten:
 Carville (Louisiana)
 Carville (Maryland)

Sonstiges:
 Carville (Automarke), Name eines von Pilcar und Franco Sbarro 1977 entwickelten Elektrofahrzeugs aus der Schweiz

Siehe auch:
 Carrville